

Codici 
 zpt – codice ISO 639-3 della lingua zapoteca di San Vicente Coatlán

Chimica 
 ZPT – zinco piritione